Первый кабинет Терезы Мэй (правительство Великобритании в 2016—2017)
 Второй кабинет Терезы Мэй (правительство Великобритании в 2017—2019)